Атчафалайя-Бейсин () — заболоченная местность на юге Луизианы, США. Является крупнейшим водноболотным комплексом Соединённых Штатов. Территория находится в дельте реки Атчафалайи. В отличие от других заболоченных территорий Луизианы, площадь дельты в Атчафалайа-Басин увеличивается без одновременного вымывания грунта с заболоченных участков.

В 1984 году на восточном берегу Атчафалайи основан национальный заповедник в пределах Атчафалайя-Басин, в котором сохраняются редкие виды растительности и уменьшающаяся популяция водоплавающих птиц и аллигаторов, а также обеспечено место для отдыха перелётных птиц.

Атчафалайя-Бейсин является местом действия фильма «».

Галерея

Примечания 

Болота США
Бассейн Мексиканского залива
Водные объекты Луизианы